Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van september 2016 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 26 augustus 2016.

Vrouwen 09